Сражение у моста Эль-Фердан (, 8 октября 1973) — крупное танковое сражение на начальном этапе Октябрьской войны 1973 года.

Предыстория 

Для контратаки египетских войск, перешедших Суэцкий канал, израильское командование подготовило 162-ю и 143-ю резервные бронетанковые дивизии. 217-я бригада 162-й дивизии 7 октября попала в засаду египетского вертолётного десанта и понесла значительные потери.

На 8 октября 162-я дивизия имела 183 танка: 133 танка «Центурион» в составе 217-й и 500-й бригад, и 50 танков M48 и возможно М60 в составе 460-й бригады (эта бригада была передана из состава 252-й дивизии).

Силы египтян захвативших позиции в центральном секторе наступления 2-й армии, включали 2-ю пехотную дивизию под командованием генерала Хасана Абу Саада и 24-ю танковую бригаду, имевшую на вооружении до 124 танков Т-54/55.

460-я израильская бригада получена задание атаковать плацдарм 2-й дивизии. По дороге у одного из батальонов закончилось горючее. В 11.00 второй батальон начал атаку. Сломив сопротивление первой линии египетской пехоты, израильтяне продвинулись на 800 метров. В этой точке они попали под обстрел египетских танков и артиллерии. В считанные минуты батальон потерял 18 танков и отступил, большая часть его командиров была убита или ранена.

Ход боевых действий 
Второй батальон совместно с 50-ю танками 217-й бригады Натке Нира получил задание атаковать египетские позиции у моста Фердан. К ним присоединилось подкрепление в виде батальона из 25 танков под командованием Еляшива Шемши. В 13.00 египетские разведчики из 2-й дивизии заметили концентрацию израильских танков. Десятью минутами позже, египтяне перехватили радиосообщения на иврите. Командующий египтянами, Абу Саада, приказал пропустить израильтян на плацдарм, чтобы их окружить. В 13.30 израильские танки пошли в наступление и попали в ловушку. Танки Т-54/55 24-й египетской бригады открыли огонь по наступающим войскам. С другого фланга их поддерживала пехота. В считанные минуты большая часть израильских войск была потеряна, четыре батальона были практически полностью разбиты. Среди пленных оказался командир израильского 113-го (он же 190-й) батальона 217-й бригады подполковник Асаф Ягури. В конце атаки у Нира осталось только 4 танка из 50, включая его собственный.

Батальон Амира, атакующий справа, понеся потери, прекратил наступление. Амир несколько раз запрашивал поддержку с воздуха, но так её и не получил.

Потери 
По данным американских экспертов в сражениях возле Фердана и Кантары 8 октября было подбито около 10 египетских танков и 75 израильских. Было убито или ранено 370 египетских и 676 израильских солдат. 66 израильских и 1 египетский военнослужащий попали в плен соответственно.

10 октября израильские самолёты-разведчики сфотографировали зону боевых действий и в районе египетской 2-й пехотной дивизии идентифицировали 24 подбитых египетских танка, большинство из которых было подбито 8 октября (следует уточнить что это потери с начала войны а не только 8-го числа).

Роль авиации 
Об участии египетских ВВС в сражении подробная информации неизвестна. Известно лишь что 217-я бригада проезжая возле Кантары в сторону Фердана попала под удар одного египетского истребителя-бомбардировщика.

ВВС Израиля значительной роли не сыграли в сражении. Для поддержки наступления на Фердан они выполнили всего лишь 24 самолёто-вылета, причём несколько раз подряд они разбомбили свои же израильские танки 217-й бригады.

Поздним вечером, после окончания танкового сражения, израильские самолёты попытались уничтожить понтонные переправы египтян у Фердана. В ходе налёта был сбит израильский истребитель F-4 «Фантом» (б/н 666, оба пилота погибли).

Примечания

Литература 
 October war 1973. Mohamed Abdel Ghany Al Gamasy. Второе издание 1998.
 Gawrych, Dr. George W. (1996). The 1973 Arab-Israeli War: The Albatross of Decisive Victory. Combat Studies Institute, U.S. Army Command and General Staff College. стр. 43-50
 Hammad, Gamal (2002). Military Battles on the Egyptian Front (First ed.). Dār al-Shurūq. стр. 176—177
 O’Ballance, Edgar (1997). No Victor, No Vanquished: The Arab-Israeli War, 1973. Presidio. стр. 104
 el-Shazly, Saad (2003). The Crossing of the Suez, Revised Edition (Revised ed.). American Mideast Research. стр. 233

Сражения в Войне Судного дня
Сражение у моста Фирдан